Rhonetal, frz. Vallée du Rhône, steht für:
 allgemein die gesamte Talung des Flusses Rhone in der Schweiz und Frankreich, siehe Rhone
 Rhonetal (Schweiz), das Tal der Rhone im Schweizer Kanton Wallis
 Défilé de l’Écluse, der Juradurchbruch der Rhone in der Nähe von Genf
 Rhonetal (Frankreich), die von Lyon zum Mittelmeer verlaufende Tiefebene in Frankreich

Siehe auch:
 Côtes du Rhône